Пал Рети (; 28 января 1905, Дева — 27 декабря 1962, Будапешт) — венгерский шахматист.

Серебряный призер чемпионатов Венгрии 1933 и 1934 гг.

В составе сборной Венгрии участник шахматной олимпиады 1935 г.

Участник и призер ряда крупных международных соревнований.

Биография 
Родился в Трансильвании на территории нынешней Румынии, а после Первой мировой войны переехал в Венгрию.

Активно выступал в соревнованиях 1920—1930-х годов. В августе 1925 года в Дебрецене победил в побочном турнире международного шахматного фестиваля, обойдя Ф. Апшениека. В 1926 году занял 7 место в шахматном турнире в Вене. В 1931 году был седьмым на турнире в Брно. В 1934 году поделил 9—11 места в турнире в Уйпеште и поделил 2—3 места в юбилейном турнире Г. Мароци в Будапеште. В 1937 году был пятым в шахматном турнире в Теплице. В 1940 году был шестым в юбилейном турнире Г. Мароци в Будапеште. В 1941 году был восьмым на неофициальном чемпионате Европы в Мюнхене.

После Второй мировой войны принял участие в финалах четырех чемпионатов Венгрии: в 1950, 1953, 1955 и 1961 годах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Венгрии